Isla Desierta o La Isla Desierta o similar, puede hacer referencia a:

Teatro 
 La Isla Desierta, tercera sección del artículo "Teatro Ciego".
 La isla desierta, obra dramática escrita por el autor Roberto Arlt.